Axel Pehrsson – politico svedese
 Cristina Husmark Pehrsson – politica svedese
 Magnus Pehrsson – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Oscar Pehrsson – calciatore svedese, difensore